El término Jochi puede referirse a:

Jochi o Yochi: el mayor de los cuatro hijos del emperador mongol Gengis Kan con su principal esposa, Börte. 
Jochi: nombre coloquial dado a la capibara (capiguara) en el oriente boliviano.
Jochi pintado: nombre coloquial dado a la paca común en el oriente boliviano.
Jochi colorado: nombre coloquial alternativo dado al agutí centroamericano.